Милю́тин — русская фамилия. Женская форма Милютина.

Известные носители 
 Милютин, Александр Александрович (род. 1960) — казахстанский политик.
 
 Милютин, Андрей Андреевич (1916—2005) — Герой Социалистического Труда, энергетик.
 Милютин, Андрей Степанович (1924—1985) — Герой Советского Союза.
 
 Милютин, Вадим Дмитриевич (род. 2002) — российский футболист.
 Милютин, Вениамин Александрович (род. 1930) — советский шахматист.
 
 Милютин, Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — граф, фельдмаршал, военный министр и государственный деятель.
 Милютин, Иван Андреевич (1829—1907) — действительный статский советник; Череповецкий городской голова (1861—1907).
 Милютин Иоанн (начало XVII века — вторая половина XVII века) — православный священник, книжник, профессиональный писец, писатель-агиограф.
 Милютин, Матвей Карпович (1830—1885) — российский врач-писатель, доктор медицины Московского университета, краевед.
 
 
 Милютин, Олег Петрович (1932—2020) — советский и украинский шахматист.
 Милютин, Павел Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Милютин, Юрий Николаевич (1856—1912) — российский политик, общественный деятель и журналист.
 Милютин, Юрий Сергеевич (1903—1968) — советский композитор.

Милютина 
 Милютина, Мария Аркадьевна (Жукова; род. 1973) — российская актриса, продюсер, режиссёр, издатель.
 Милютина, Тамара Павловна (1911—2004) — член РСХД в Эстонии, заключенная ГУЛАГа, мемуаристка.

См. также 
 Малютин
 Милютино